Arecophila — рід грибів. Назва вперше опублікована 1996 року.

Класифікація 
До роду Arecophila відносять 15 видів:

Примітки

Джерела 
 Hyde, K.D. 1996. Fungi from palms. XXIX. Arecophila gen. nov. (Amphisphaeriaceae, Ascomycota), with five new species and two new combinations. Nova Hedwigia. 63:81-100 - P.82

Роди грибів
Сордаріоміцети